Фридрих Акель (; , Халлисте,  — , ) — эстонский государственный деятель, дипломат, врач.

Образование 
Изучал медицину в Юрьевском (ныне — Тартуский) университете (1892—1897), стажировался в Берлине, Праге и Лейпциге (1899—1901), окулист.

Врач 
Был ассистентом в университетской клинике Юрьевского университета, врачом в офтальмологической клинике в Риге и врачом в Уяздовском госпитале в Варшаве. В 1902—1904 и 1905—1912 — врач-окулист в Ревеле (затем — Таллин). В 1904—1905 был врачом на фронте русско-японской войны. В 1907 — один из основателей частной клиники эстонских врачей. Был гласным и председателем Таллинской городской думы, почётным мировым судьёй.

Политик и дипломат 
Являлся членом совета Северо-Балтийского союза врачей и Таллинского общества народного образования. Председатель спортивного общества «Калев». Член и председатель совета Таллинского ссудно-сберегательного товарищества, затем таллинского Krediitpank (Кредитбанка). В 1920—1922 — светский вице-президент консистории Эстонской евангелической лютеранской церкви.

В 1922—1923 — посол Эстонии в Финляндии. В 1923—1924, 1926—1927, 1936—1938 — министр иностранных дел. С 26 марта по 16 декабря 1924 — государственный старейшина (глава государства), в период его пребывания на этой должности коммунисты пытались осуществить государственный переворот (1 декабря 1924), который закончился неудачей. Один из членов правительства Акеля — министр путей сообщения Карл Карк — был убит, но сам государственный старейшина остался жив.

В 1928—1934 — посол в Швеции и Дании, в 1934—1936 — посол в Германии и Голландии. Был членом Рийгикогу (парламента) второго, третьего и шестого созывов. В 1924—1931 — председатель Эстонского олимпийского комитета, в 1927—1932 — член Международного олимпийского комитета.

Гибель 
17 октября 1940 года был арестован органами НКВД, в 1941 году расстрелян.

Библиография 
 Эстонский биографический словарь. Таллин, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Биография 
 Биография

Выпускники медицинского факультета Императорского Дерптского университета
Государственные старейшины Эстонии
Умершие в Таллине
Министры иностранных дел Эстонии
Послы Эстонии в Финляндии
Послы Эстонии в Швеции
Послы Эстонии в Дании
Послы Эстонии в Германии
Послы Эстонии в Нидерландах
Спортивные функционеры Эстонии
Члены Международного олимпийского комитета
Медики Эстонии
Казнённые врачи
Расстрелянные в Эстонской ССР
Казнённые политики
Казнённые в 1941 году